Chikmagalur (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Chikmagalur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chikmagalur